Cal Magí (Balsareny), casa al Bages
 Cal Magí (Calafell), casa al Baix Penedès
 Cal Magí (Castellnou de Bages), masia al Bages
 Cal Magí (Ripollet), casa al Vallès Occidental
 Cal Magí (Sant Andreu de la Barca), casa al Baix Llobregat